ZAM steht für:

 Sambia (IOC-Code)
 Flughafen Zamboanga (IATA-Code), auf Mindanao, Philippinen
 Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (1973–2002)
 Zeitschrift für Aszese und Mystik (1926–1944), siehe Geist und Leben
 Zentrum für Außergewöhnliche Museen in München

Zam steht für:
 Zam, ein Gebiet und eine Gemeinde im Burkina Faso
 Zam (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Zam (Fluss), Nebenfluss des Mureș (Fluss), Rumänien 

Zam ist der Familienname folgender Personen:
 Herzl Jankl Zam (1835–1915), russischer jüdischer Kantonist und Offizier der russischen Armee
 Ruhollah Zam (1978–2020), iranischer Blogger und Regimegegner
 Sherab Zam (* 1983), bhutanische Bogenschützin

zam steht für:
 Miahuatlán-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung